

Донецьк — місто, адміністративний центр Донецької області
 Донецьк — у 1784—1817 роках назва міста Слов'яносербськ Луганської області
 Донецьк — головна залізнична станція Донецької залізниці, розташована в м. Донецьк
 «Донецьк» — баскетбольний клуб з Донецька
 «Донецьк» — колишня назва хокейного клубу «Донбас» (Донецьк)
 Донецьк — малий десантний корабель на повітряній подушці ВМС України

Донецьк — місто, Ростовська область

Див. також 
 Оперативно-тактичне угруповання «Донецьк»